Fire Station No. 5 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 5 (Mobile, Alabama), NRHP-ID 91000855
 Fire Station No. 5 (Knoxville, Tennessee), NRHP-ID 78002602
 Fire Station No. 5 (Tacoma, Washington), NRHP-ID 86000971